Шиклич — фамилия.

Известные представители 

 Шиклич, Бруно (1983) — хорватский  футболист.
 Шиклич, Роналд (1980) — хорватский  футболист.
 Шиклич, Симе — хорватский  гандболист.